Turi Tamás (Pécs, 1992. március 10. –) magyar labdarúgócsatár, jelenleg a Kozármisleny SE NB III-as csapatának játékosa.

Források 
Turi Tamás adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1992-ben született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A PMFC labdarúgói
A Bajai LSE labdarúgói
A Kozármisleny SE labdarúgói
A Komlói Bányász labdarúgói